La nazionale di baseball moldava Under-15 rappresenta la Moldavia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1993 :  2°
 1994 :  2°

Under-15